Tischino () ist ein russischer Ortsname:
 Tischino (Brjanskuju), Dorf in der Oblast Brjanskuju
 Tischino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk (Abschwangen, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Tischino (Rajon Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk, Rajon Smolensk
 Tischino (Smolensk, Nonwodugino), Dorf in der Oblast Smolensk, Rajon Nowodugino
 Tischino (Smolensk, Wjasma), Dorf in der Oblast Smolensk, Rajon Wjasma